Стил и наслада 2 е албум на орк. Орфей издаден през 2009 г. и е продължение на албума "Стил и наслада" издаден през 2006 г.

Песни

Източници 

Албуми на оркестър Орфей
Музикални албуми от 2009 година